Vosbergen (Eelde), een landgoed in het noorden van Drenthe
 Vosbergen (Heerde), een landgoed in het noorden van Gelderland
 Museum Vosbergen, een museum op het gelijknamige landgoed in Eelde